Юниорский турнир УЕФА 1964 года — 17-й юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в Нидерландах.

В турнире приняли участие 24 команды, которые были разбиты на восемь групп по три команды. Победители групп выходили в четвертьфинал, далее турнир игрался по олимпийской системе. Победителем турнира в третий раз стала сборная Англии.

Участники турнира 

  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  ГДР
  Греция
  Ирландия

  Испания
  Италия
  Люксембург
  Нидерланды
  Польша
  Португалия
  Румыния
  Северная Ирландия

  Турция
  Франция
  ФРГ
  Чехословакия
  Швейцария
  Швеция
  Шотландия
  Югославия

Групповая стадия

Группа 1 

Результаты матчей

Группа 2 

Результаты матчей

Группа 3 

Результаты матчей

Группа 4 

Результаты матчей

Группа 5 

Результаты матчей

Группа 6 

Результаты матчей

Группа 7 

Результаты матчей

Группа 8 

Результаты матчей

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1964 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Март 1964 года
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Чемпионаты Европы в 1964 году
Апрель 1964 года